Carlos Jove - Carlos Eduardo Jove de Souza, nascido em Vinhedo, trabalha atualmente na empresa AGV Logística, foi considerado atualmente pelo livro "Guiness", como, "o homem mais gago da cidade de Vinhedo/SP".

Disfemia - a gagueira
Lista de gagos

Pessoas
Gago Coutinho

Localidades

Gagos (Celorico de Basto)
Gagos (Guarda)

Desambiguação